Perski (masculin ; ) ou Perskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anne Persky (1914-2011), écrivaine française sous le nom de plume de Dominique Desanti
 Bill Persky (1931-), acteur et réalisateur américain
 Constantin Perski (1854-1906), physicien russe
 Lisa Jane Persky (1955-), actrice américaine
 Serge Persky (1870-1938), écrivain, critique littéraire et traducteur franco-russe

Patronyme russe